Das Damendoppel der French Open 2008 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Alicia Molik und Mara Santangelo. Turniersieger wurden Anabel Medina Garrigues und Virginia Ruano Pascual.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2008